Patroni ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Maria Patroni SJ (1904–1988), Bischof von Calicut
 Giovanni Patroni (1869–1951), italienischer Archäologe